Марки́з д’Эффиа́ () — французский аристократический титул.

 д'Эффиа, Антуан Куаффье де Рюзе (1581—1632) — французский политический деятель, маршал Франции.
 д'Эффиа, Бенуа-Жан-Габриэль де Рюзе (Benoit-Jean-Gabriel-Armand de Ruzé, marquis d’Effiat, 1780—1870) — французский политический деятель.